A A1 Team Itália é a equipe que representa a Itália na A1 Grand Prix.

Itália